Une grève étudiante est un événement au cours duquel des étudiants cessent d'aller en cours et bloquent généralement l'accès des salles de cours aux autres étudiants et aux professeurs, et manifestent. 

Les grèves étudiantes sont une forme courante de mobilisation des étudiants dans le monde. Elles sont votées en assemblées générales au sein de chaque établissement. Il ne s'agit pas d'une grève au sens traditionnel ou au sens juridique du terme puisque les étudiants ne sont pas des salariés ou même des producteurs et n'ont pas de revendications professionnelles au sens strict. Les revendications portent souvent sur les conditions d'enseignement et de la vie étudiante mais également sur des causes social ou écologiste.

La charte de Grenoble définit l'étudiant comme un jeune travailleur et affirme entre autres qu'il doit disposer du plein exercice des droits syndicaux. Si on accepte cette vision, l'étudiant, en tant que travailleur, doit disposer du droit de grève.

En France en 2006, le mouvement étudiant contre la loi pour l'égalité des chances, qui comprenait le CPE, fait abandonner le projet.

Grandes grèves étudiantes

France
 Mouvement contre le contrat première embauche
 Mai 68
 Grève de 1229 à l'université de Paris

États-Unis 

 Révolte du beurre

Québec
 Grève étudiante de 2015
 Grève étudiante de 2012
 Grève étudiante de 2005
 Grève étudiante de 1968

International 
 Grève étudiante pour le climat

Références

Article connexe
 Mouvement étudiant

Mouvement étudiant
Grève étudiante